Dóra Medgyessy – cestista ungherese
 Eugênio Medgyessy – calciatore ungherese, centrocampista
 Ferenc Medgyessy – scultore ungherese
 Péter Medgyessy – politico ungherese